Bărbații (film) se poate referi la:
 Bărbații (film din 1950), regia Fred Zinnemann
 Bărbații (film din 1973), regia Edmond Keosaian